Влади́мир Барано́вский:
 Барановский, Владимир Анатольевич (1959—2021) — российский художник, педагог.
 Барановский, Владимир Георгиевич (род. 1950) — советский и российский исследователь международных отношений, академик РАН (2011).
 Барановский, Владимир Львович (1882—1931) — русский военный деятель.
 Барановский, Владимир Степанович (1846—1879) — русский изобретатель, конструктор первых систем скорострельной артиллерии, сын С. И. Барановского.